Clover Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clover Township (Illinois)
 Clover Township (Clearwater County, Minnesota)
 Clover Township (Hubbard County, Minnesota)
 Clover Township (Mahnomen County, Minnesota)
 Clover Township (Pine County, Minnesota)
 Clover Township (Pennsylvania)